Michalovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, siehe Michalovice u Havlíčkova Brodu
 Gemeinde im Okres Litoměřice, siehe Michalovice u Velkých Žernosek
 Michalovice, Ortsteil von Mladá Boleslav, Okres Mladá Boleslav
 Michalovice, Ortsteil von Petrovice I, Okres Kutná Hora
 Michalovice, Ortslage von Višňová u Frýdlantu, Okres Liberec

Michalovice ist der Name der
 Burg Michalovice bei Mladá Boleslav
 sowie des von dieser Burg abgeleiteten Adelsgeschlechts der Herren von Michalovice (tschechisch Páni z Michalovic)

Siehe auch:
 Michałowice